David Fernández puede referirse a:

 David Fernández Ortiz (1970-), actor y humorista español, que interpretó a Rodolfo Chikilicuatre en Eurovisión 2008.
 David Fernández Borbalán (1973-), árbitro de fútbol español de la Primera División de España.
 David Fernàndez (1974-), periodista y político español.
 David Fernández Miramontes (1976-), exfutbolista español.
 David Fernández Domingo (1977-), ciclista español.
 David Fernández Cortázar (1985-), futbolista español.
 David Fernández Flores (1986-), futbolista chileno.
 David Fernández Rivera (1986-), poeta, dramaturgo, músico y director teatral español.
 David Fernández Martín (1990-), futbolista español de la provincia de Almería.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández